EHF Champions League 1999-2000 for mænd var den syvende EHF Champions League-turnering for mænd. Turneringen blev arrangeret af European Handball Federation og havde deltagelse af 29 hold. Holdene spillede først to cup-runder (1/32- og 1/16-finaler). De elleve vindere af 1/16-finalerne gik sammen med fem automatisk kvalificerede hold videre til gruppespillet, der bestod af fire grupper med fire hold, hvorfra de fire vindere og fire toere gik videre til kvartfinalerne.

Turneringen blev for femte år i træk vundet af FC Barcelona fra Spanien, som i finalen over to kampe samlet vandt 54-52 over tyske THW Kiel. Det danske mesterhold, Skjern Håndbold, repræsenterede Danmark i turneringen og formåede at kvalificere sig til gruppespillet, hvor holdet endte på fjerdepladsen i gruppe C.

Resultater

1/32-finaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

1/16-finaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Kvartfinaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Semifinaler 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Finale 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Dato
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 1. kamp
! rowspan="2" width="200px"|Hjemmehold i 2. kamp
! colspan="3"|Resultat
|-
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|1. kamp
! width="50px"|2. kamp
! width="50px"|Samlet
|-
| 
| 
| align="left"| 
| align="left"| 
| 
| 
| -
|}

Håndbold i 1999
Håndbold i 2000
Sæsoner i EHF Champions League